Mount Achilles ist der Name folgender Berge:

 Mount Achilles (Tasmanien) in Australien
 Mount Achilles (Palmer-Archipel) in der Antarktis
 Mount Achilles (Admiralitätsberge) in der Antarktis